Сергей Емелин:
 Емелин, Сергей Александрович (род. 1995) — российский борец.
 Емелин, Сергей Сергеевич (род. 1991) — российский хоккеист.